Гриню́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Гринюк Володимир Володимирович — майор Збройних сил України, Герой України
 Гринюк Володимир Володимирович (1990-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гринюк Леонтій Назарович — художник декоративно-прикладного мистецтва, живописець, член Національної спілки художників України, Заслужений діяч мистецтв України.
 Гринюк Лесь — український письменник, перекладач, громадський діяч, редактор літературних та періодичних видань.
 Гринюк Марія Миколаївна (* 1959) — мистецтвознавець, майстриня художньої кераміки. Заслужений діяч мистецтв України (2019).
 Гринюк Михайло Ілліч — заслужений працівник культури України
 Гринюк Олексій — український піаніст.
 Гринюк Юрій Михайлович — український письменник, вчитель.

Примітки 

Українські прізвища